Robert Andrew peut faire référence à:

Robert Andrew (hockey sur gazon), représentant de l' Australie aux Jeux olympiques d'été de 1972
Robert Andrew (golf), golfeur écossais
Robert Andrew (MP pour Ipswich), MP pour Ipswich 1391 et 1393
Robert Andrew (mort 1437), MP pour Cricklade and Wiltshire
Robert Lynal Andrew (né 1944), homme politique de Saskatchewan, Canada
Robert Andrew (rugby), joueur sud-africain de rugby à XV

Voir aussi
Robert Andrews